HMS Pandora je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Pandora (1779) 
 HMS Pandora (1859) 
 HMS Pandora (1889) 
 HMS Pandora (1900) 
 HMS Pandora (N42)

Pandora